Według oficjalnych danych z 2006 roku w Turkmenistanie było ponad 30 miast z 8 tys. mieszkańców. Stolica kraju Aszchabad jako jedyne miasto liczyła ponad pół miliona mieszkańców. W 3 miastach liczba ludności wynosiła 100÷500 tys. W 5 miastach zamieszkiwało 50÷100 tys., a w 6 miastach liczba ludności wynosiła 25÷50 tys. Ludność miejska stanowiła 45% mieszkańców Turkmenistanu.

Największe miasta w Turkmenistanie 
Największe miasta w Turkmenistanie według liczebności mieszkańców (stan na 2006):

Alfabetyczna lista miast w Turkmenistanie 
Poniższy spis zawiera miasta w Turkmenistanie z liczbą ludności powyżej 8 tys.

(w nawiasie nazwa oryginalna w języku turkmeńskim, jeżeli inna)
 Änew
 Aszchabad (Aşgabat)
 Atamyrat
 Bäherden
 Balkanabat
 Baýramaly
 Bereket
 Daszoguz (Daşoguz)
 Garabogaz
 Gazojak
 Gökdepe
 Gumdag
 Hazar
 Köneürgenç
 Magdanly
 Mary
 Şatlyk
 Serdar
 Serhetabat
 Seýdi
 Tedżen (Tejen)
 Türkmenabat
 Turkmenbaszy (Türkmenbaşy)
 Ýolöten

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Turkmenistan